Јанко Типсаревић је бранио титулу, али се повукао због повреде. Швајцарац Станислас Вавринка је освојио другу титулу на овом турниру, прву после 2011, победивши у финалу Едуарда Рожеа-Васелена са 7-5, 6-2.

Носиоци 

Прва четири носилаца су слободни у првом колу:

  'Станислас Вавринка (победник)
  Михаил Јужни (друго коло - предао меч због болести) 
  Фабио Фоњини (друго коло - предао меч због повреде леве ноге) 
  Беноа Пер (четвртфинале)

<li> Вашек Поспишил (полуфинале - предао меч због повреде леђа) 
<li> Марсел Гранољерс (полуфинале)
<li> Едуар Роже-Васелен ''(финале)
<li> Роберто Баутиста Агут ''(прво коло)

Жреб

Финала

Доња половина 

{{Тенис-16 играча и 3 сета са носиоцима
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Четвртфинале
| RD4=Полуфинале

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= М. Гранољерс
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Р. Албот
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=0

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С. Деварман
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Р. Раманатан
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Г. Гарсија-Лопез
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2='''6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= О. Недовјесов
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09=

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 2014.
 Квалификације - Ченај 2014.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2014.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно